Blatno, comune del distretto di Chomutov
Blatno, comune del distretto di Louny
 Blatno – altra denominazione del Principato del Balaton, stato medievale